Paul Jones kan syfta på bland andra:

* Paul Jones (1901–1968), amerikansk filmproducent
 Paul Jones (född 1942), brittisk sångare
 Paul Jones (född 1966), brittisk boxare

Se även 
 John Paul Jones